Welsh Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 24 januari och 1 februari 1997 i Newport, Wales. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Mark King i finalen med 9-2. Det var Hendrys 27:e rankingtitel i karriären.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången.

Kval
I kvalet deltog de 64 spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade för turneringen.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1997